Angelo Musone - Italiaans bokser
 Pietro Musone - Italiaans componist

 Musone (Marche) - rivier in midden-Italië
 Musone (Veneto) - rivier in Noord-Italië